Dmytriwka (ukrainisch ) ist ein sehr häufig vorkommender Ortsname in der Ukraine. Die russische Entsprechung lautet meistens Dmitrowka (Дмитровка):

 Dmytriwka (Bachmatsch), eine Stadt in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch
 Dmytriwka (Isjum, Barwinkowe), ein Dorf in der Oblast Charkiw im Rajon Isjum, Stadtgemeinde Barwinkowe
 Dmytriwka (Berdjansk), ein Dorf in der Oblast Saporischschja im Rajon Berdjansk
 Dmytriwka (Beresanka), ein Dorf in der Oblast Mykolajiw im Rajon Beresanka
 Dmytriwka (Blysnjuky), ein Dorf in der Oblast Charkiw im Rajon Blysnjuky, Landratsgemeinde
 Dmytriwka (Bohoduchiw), ein Dorf in der Oblast Charkiw im Rajon Bohoduchiw
 Dmytriwka (Bolhrad), ein Dorf in der Oblast Odessa im Rajon Bolhrad
 Dmytriwka (Borodjanka), ein Dorf in der Oblast Kiew im Rajon Borodjanka
 Dmytriwka (Buryn), ein Dorf in der Oblast Sumy im Rajon Buryn
 Dmytriwka (Dschankoj), ein Dorf in der Autonomen Republik Krim im Rajon Dschankoj
 Dmytriwka (Fastiw), ein Dorf in der Oblast Kiew im Rajon Fastiw
 Dmytriwka (Hoschtscha), ein Dorf in der Oblast Riwne im Rajon Hoschtscha
 Dmytriwka (Isjum), ein Dorf in der Oblast Charkiw im Rajon Isjum
 Dmytriwka (Henitschesk), ein Dorf in der Oblast Cherson im Rajon Henitschesk
 Dmytriwka (Kachowka, Selenyj Pid), ein Dorf in der Oblast Cherson im Rajon Kachowka, Landgemeinde Selenyj Pid
 Dmytriwka (Kachowka, Welyka Lepetycha), ein Dorf in der Oblast Cherson im Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Welyka Lepetycha
 Dmytriwka (Baschtanka), ein Dorf in der Oblast Mykolajiw im Rajon Baschtanka
 Dmytriwka (Butscha), ein Dorf in der Oblast Kiew im Rajon Butscha
 Dmytriwka (Ismajil), ein Dorf in der Oblast Odessa im Rajon Ismajil
 Dmytriwka (Kolomak), ein Dorf in der Oblast Charkiw im Rajon Kolomak
 Dmytriwka (Lyman), ein Dorf in der Oblast Odessa im Rajon Lyman
 Dmytriwka (Horischni Plawni), ein Dorf in der Oblast Poltawa im Stadtkreis von Horischni Plawni
 Dmytriwka (Lebedyn), ein Dorf in der Oblast Sumy im Rajon Lebedyn
 Dmytriwka (Maschiwka), ein Dorf in der Oblast Poltawa im Rajon Maschiwka
 Dmytriwka (Mena), ein Dorf in der Oblast Tschernihiw im Rajon Mena
 Dmytriwka (Nikopol), ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Nikopol
 Dmytriwka (Schtschastja), ein Dorf in der Oblast Luhansk im Rajon Schtschastja
 Dmytriwka (Dnipro), ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Dnipro
 Dmytriwka (Orschyzja), ein Dorf in der Oblast Poltawa im Rajon Orschyzja
 Dmytriwka (Otschakiw), ein Dorf in der Oblast Mykolajiw im Rajon Otschakiw
 Dmytriwka (Perwomajske), ein Dorf in der Autonomen Republik Krim im Rajon Perwomajske
 Dmytriwka (Perwomajskyj), ein Dorf in der Oblast Charkiw im Rajon Perwomajskyj
 Dmytriwka (Petropawliwka), ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Petropawliwka
 Dmytriwka (Pjatychatky), ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Pjatychatky
 Dmytriwka (Melitopol), ein Dorf in der Oblast Saporischschja im Rajon Melitopol
 Dmytriwka (Pryluky), ein Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky
 Dmytriwka (Roschyschtsche), ein Dorf in der Oblast Wolyn im Rajon Roschyschtsche
 Dmytriwka (Sowjetskyj), ein Dorf in der Autonomen Republik Krim im Rajon Sowjetskyj
 Dmytriwka (Schachtarsk), ein Dorf in der Oblast Donezk im Rajon Schachtarsk
 Dmytriwka (Schyschaky), ein Dorf in der Oblast Poltawa im Rajon Schyschaky
 Dmytriwka (Kramatorsk), ein Dorf in der Oblast Donezk im Rajon Kramatorsk
 Dmytriwka (Snamjanka), ein Dorf in der Oblast Kirowohrad im Rajon Snamjanka
 Dmytriwka (Solotonoscha), ein Dorf in der Oblast Tscherkassy im Rajon Solotonoscha
 Dmytriwka (Tatarbunary), ein Dorf in der Oblast Odessa im Rajon Tatarbunary
 Dmytriwka (Teofipol), ein Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj im Rajon Teofipol
 Dmytriwka (Welyka Pyssariwka), ein Dorf in der Oblast Sumy im Rajon Welyka Pyssariwka
 Dmytriwka (Werchnjodniprowsk), ein Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Werchnjodniprowsk
 Dmytriwka (Wolnowacha), ein Dorf in der Oblast Donezk im Rajon Wolnowacha
 Dmytriwka (Wosnessensk), ein Dorf in der Oblast Mykolajiw im Rajon Wosnessensk
 Dmytriwka (Wyschhorod), ein Dorf in der Oblast Kiew im Rajon Wyschhorod